Diamante (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos
 Diamante (departement), een departement van de Argentijnse provincie Entre Ríos
 Diamante (Cosenza), een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza
 Diamante (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Diamante (Zucchero), een nummer van Zucchero Fornaciari